

Sciences et techniques 
Plusieurs objets célestes sont nommés en l'honneur de l'astronome amateur ukrainien Guennadi Borissov :
 , un astéroïde de la ceinture principale ;
 plusieurs comètes dénommées  ;
 2I/Borissov, une comète interstellaire.

Patronyme 
Borissov ou Borisov (masculin ; ), ou Borissova ou Borisova (féminin ; ), est un patronyme bulgare et russe, dérivé du prénom Boris. Il est porté par plusieurs personnalités :
 Andreï Ivanovitch Borissov (1798-1854), militaire russe, un des décembristes ;
 Alexandre Borissov (1866-1934), peintre russe ;
 Antonina Borissova (1903-1970), botaniste russe ;
 Borislava Borisova (1951- ), joueuse d'échecs bulgare puis suédoise ;
 Boyko Borissov (1959-), premier ministre bulgare ;
 Guennadi Borissov (1962-), astronome amateur criméen ;
 Ivan Borisov (1979-), skieur alpin kirghiz ;
 Miloš Borisov (1985-), joueur monténégrin de basket-ball ;
 Oleg Borisov (1929-1994), acteur soviétique ;
 Piotr Borissov (1800-1854), militaire, naturaliste et peintre russe, un des décembristes, frère d'Andreï ;
 Yulia Borisova (1925-), actrice soviétique ;
 Vasili Borisov (1922-2003), tireur sportif soviétique ;
 Victor Borissov-Moussatov (1870-1905), peintre russe ;
 Vladislav Borissov (1978-), coureur cycliste russe.

Toponyme 
 Borissov est le nom russe de Baryssaw, une ville de la voblast de Minsk, en Biélorussie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare
Patronyme russe